Kolesnik, Koležnik oder Koleznik ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Kolesnik (* ≈1965), russisch-amerikanischer Jazzmusiker
 Mateja Koležnik (* 1962), slowenische Regisseurin
 Walter Koleznik (* 1942), österreichischer Fußballspieler
 Witali Kolesnik (* 1979), kasachischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Kolesnyk